Конфигурация Клейна — конфигурация, связанная с , состоящей из 60 точек и 60 плоскостей, в которой каждая точка лежит на 15 плоскостях, а каждая плоскость проходит через 15 точек. Конфигурация использует 15 пар прямых 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 23 . 24 . 25 . 26 . 34 . 35 . 36 . 45 . 46 . 56 и их обратные (с переставленными цифрами). Ниже показаны 60 точек, полученные из троек пересекающихся прямых, образующих нечётные перестановки. Шестьдесят плоскостей — это тройки прямых, лежащих в одной плоскости и образующих чётные перестановки, полученные перестановкой последних двух цифр в точках. Для любой точки или плоскости существует 15 членов в другом множестве, содержащем эти 3 прямые.

Изучена Феликсом Клейном в 1870 году.

Примечания

Литература 
  Оригинальный год издания — 1905
 

Конфигурации
Алгебраическая геометрия